O Blaving é uma rede social criada em 3 de Fevereiro de 2011 que permite aos usuários enviar e receber gravações pessoais de outros contatos. A desenvolvedora e proprietária é a "PMovil" que também é dona do "Toing" e desenvolvedora de aplicativos para celular. "Se o arquivo for maior que dois minutos, o aplicativo rejeita" disse Kleber Tolezani diretor de tecnologia da PMovil. O aplicativo "Blaving" está disponível nos aparelhos iPhone, iPod, iPad, Android, Blackberry, além de smartphones e tablets com o sistema Android e Symbian.

O Blaving possui um sistema de integração com outras redes socias como Twitter, Facebook e Orkut. Quando uma gravação é postada no Blaving o áudio é postado automaticamente nas outras redes sociais. Como a rede social Twitter e outras, também tem lista de Seguidores e Seguidos, a possibilidade de retransmitir a mensagem gravada no caso "Reblav" e colocar as mensagens como favoritas.

A meta do Grupo PMovil é de 5 milhões de usuários até o final de 2011. Atualmente a rede social possui mais de 150.000 usuários.

Fabian de la Rua, da PMovil explica que "Decidimos por optar pela limitação de 2 minutos, em detrimento de tipo e tamanho de arquivo, por dois motivos: um pelo fato de muitos browsers terem uma limitação com programas de áudio rodando por muito tempo. E outra para evitar que a rede virasse uma opção de compartilhar arquivos de música, por exemplo, e depois houvesse problemas com gravadoras e direitos autorais" disse.

O Blaving ainda está na sua Versão beta.

Ver também 

 Lista de redes sociais

Ligações externas 
 
 

Redes sociais
Web 2.0